Гидрострой (сокр. "ГМР") — спальный микрорайон города Краснодар, входящий в состав Карасунского внутригородского округа. Своё название получил в честь строителей Краснодарского водохранилища.

Расположение 
На севере и востоке граничит с жилым районом Пашковским, на северо-западе — с мкр. Черёмушки. В западной и южной части Гидростроя естественной границей стала река Кубань и озеро Старая Кубань.

ГМР расположен в изгибе реки Кубань. Застройка микрорайона началась в начале 1970-х годов, однако строительство жилых домов продолжается и поныне. 

На Гидрострое принято выделять районы по кольцам — малое кольцо, большое, третье и четвёртое кольцо.

Первое кольцо ограничено улицами Игнатова-Трудовой Славы-.Дмитрия Благоева.

Второе кольцо ул. Автолюбителей - Гидростроителей - Дмитрия Благоева.

Третье кольцо ул. Автолюбителей - Невкипелого - Дмитрия Благоева.

Четвёртое кольцо ул. Автолюбителей - Невкипелого - Снесарёва - Валерия Гассия.

Улицы 

 Василия Мачуги
Трудовой Славы
Гидростроителей
Невкипелого
Кружевная
Валерия Гассия
Автолюбителей
 Игнатова
 Дмитрия Благоева
 Артезианская
 Писателя Знаменского
Снесарёва

Инфраструктура

Транспортная инфраструктура 
Общественный транспорт представлен автобусами (2; 28; 65), троллейбусами (12 и 13), маршрутными такси (34; 37; 39; 41; 48; 51; 93; 150а).

В район два въезда: через одностороннюю ул. Игнатова и ул. Автолюбителей. И два выезда: через одностороннюю Благоева и ту же Автолюбителей. В утренние и вечерние часы на въездах и выездах образуются автомобильные пробки, что существенно усложняет выезд из района на автомобиле.

Социальная инфраструктура 
На территории микрорайона расположены: 

 5 муниципальных школ и 9 детских садов 
 Детская школа искусств «Родник» 
 Филиал библиотеки им. Ю. П. Кузнецова
 Детская библиотека № 1 им. В.П. Бардадыма 
 Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи

Функционируют детское и взрослое отделение городской поликлиники № 27, стоматологическая поликлиника № 2, а также детский пульмонологический санаторий «Тополёк».

Культура и досуг 

Внутри микрорайона расположен ряд озеленённых территорий: 

 Сквер Пограничников площадью 2,4 га по ул. Мачуги. В 2015 году на территории сквера был открыт памятник пограничникам - защитникам рубежей Отечества. 
 Николаевский бульвар площадью 15,5 га вдоль улицы Автолюбителей.

Почти в шаговой доступности расположен парк «Солнечный остров» с аттракционами и зоопарком. Сам парк очень большой по площади, есть где и погулять и покататься на велосипеде. 

В самом Гидрострое расположен гипермаркет Окей, есть среднего размера рынок, в ближайшей доступности — СБС-мегамолл, OZ-молл, и несколько торговых центров и торговых комплексов поменьше.

Примечания 

Гидрострой